Судья Российской Федерации — это лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе.

На судей возлагается осуществление весьма ответственных обязанностей: принятие общеобязательных решений, затрагивающих существенные права и законные интересы граждан, государственных и иных организаций, от них могут зависеть судьбы людей и их благополучие, поддержание законности и правопорядка. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий обязательны для всех без исключения государственных органов, общественных объединений, должностных лиц, других юридических лиц и физических лиц. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет установленную законом ответственность (ст. 1 ч. 6 закона О статусе судей в РФ).

Совокупность государственных служащих, занимающих должность судей называется судейским корпусом.  Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом (ст. 2 ч. 1 закона О статусе судей в РФ).

Обязанности

Судья должен : 
 Быть независим и подчиняться только Конституции РФ и другим законодательным актам;
 Избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной власти;
 Быть беспристрастным, не допуская влияния на свою профессиональную деятельность кого бы то ни было;
 Обязан поддерживать свою квалификацию на высоком уровне;

Судья не должен:
 Замещать иные государственные должности;
 Принадлежать к политическим партиям и публично выражать своё отношение к политическим партиям;
 Заниматься предпринимательской деятельностью лично или другой какой-нибудь оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занятие которой не должно препятствовать исполнению обязанностей судьи;
 Получать в связи с осуществлением полномочий судьи не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения от физических и юридических лиц;
 Иметь гражданство другого государства.

Формирование судейского корпуса

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи (ст. 4 закон О статусе судей в РФ) 
 Гражданство РФ (И только РФ);
 Иметь высшее юридическое образование (Не ниже магистратуры или специалитета);
 Возраст не моложе 25 лет:
 Судья среднего звена — 30 лет.
 Судья Верховного Суда РФ — 35 лет.
 Судья Конституционного Суда РФ — 40 лет.
 (предельный возраст 70 лет).
 Стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет:
 Судья среднего звена — 7 лет.
 Судья Верховного Суда РФ — 10 лет.
 Судья Конституционного Суда РФ — 15 лет.
 Не признанный судом недееспособным, не состоящий на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Отбор кандидатов в судьи (ст. 5 закон О статусе судей в РФ) 
Обращения гражданина с заявлением в суд на должность судьи. Проверка о пригодности, мед. освидетельствование, специальная проверка на его отсутствие связи с криминалом. Судебный департамент формирует квалификационную комиссию, численный состав которой одобряется. Кандидат сдаёт экзамен, при положительной сдаче результаты действуют в течение 3 лет. После сдачи квалификационного экзамена гражданин вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи. Председатель суда направляет эти рекомендации в вышестоящий суд, далее администрации президента РФ (Комиссия Совета по кадровой политике при Президенте РФ для предварительного рассмотрения кандидатур на должности судей федеральных судов). Решение выносится указом президента РФ о назначении на должность судьи.

Прекращение полномочий судьи (ст. 14 закон О статусе судей в РФ) 
 Письменное заявление судьи;
 По состоянию здоровья;
 Связи с переходом на другую работу или по иным причинам;
 Достижение предельного возраста;
 Прекращение гражданства РФ;
 Смерть судьи;
 Вступившее в законную силу решение суда об уголовном наказании;
 Избрание судьи на выборные должности;
 Отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда;
 Дисквалификация судьи по решению квалификационной коллегии судей.

См. также 
 Судья
 Верховный Суд Российской Федерации
 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
 Конституционный Суд Российской Федерации
 Судебная система
 Третейский судья
 Мировой судья
 Народный судья

Примечания

Список литературы 
 Закон О статусе судей в РФ от 26 июня 1992 года N 3132-1
 Гуценко К. Ф. и Ковалёв М. А. Правоохранительные органы. — 2000